A Lahaina Kaanapali and Pacific Railroad é uma ferrovia de excursões turísticas do Havaí. Está sediada em Lahaina. Opera com um trem conhecido como Sugar Cane Train (Trem da cana-de-açúcar).

Ligações externas 
 

Empresas ferroviárias dos Estados Unidos
Transportes do Havaí